Маркарюд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Маркарюд — місто у Швеції, у лені Вестманланд.